Die Open Seat Godó 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. April 2007 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche fand der Grand Prix Hassan II in Marrakesch statt, der anders als das Turnier in Barcelona, das zur Kategorie der International Series Gold zählte, nur zur International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Rafael Nadal, der in diesem Jahr als Setzlistenerster seiner Favoritenrolle gerecht wurde und keinen Satz im Turnierverlauf abgab. Es war der 20. Titel seiner Karriere und der dritte Titel in Barcelona in Folge. Sein Kontrahent im Finale Guillermo Cañas stand letztmals im Finale eines ATP-Turniers. Im Doppel siegten Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr, schieden dieses Jahr aber bereits im Viertelfinale aus. Stattdessen gewannen Andrei Pavel aus Rumänien und Alexander Waske aus Deutschland. Sie triumphierten zum zweiten Mal gemeinsam und jeweils das letzte Mal in ihrer Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren. Die acht bestplatzierten Spieler im Einzel sowie Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 765.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 850.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Barcelona